Der Space Launch Complex 16 (SLC-16) ist eine Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Ab 2023 soll von dort die neue Rakete Terran 1 starten.

Geschichte 
Ursprünglich wurde die Startrampe zusammen mit LC-15, LC-19 und LC-20 für Titan-Missionen der US Air Force Anfang 1959 gebaut. Somit startete am 12. Dezember 1959 eine Titan I von diesem Startplatz. Aber schon dieser erste Start misslang, da die Rakete einige Meter über dem Startplatz explodierte. 

Im nächsten Jahr, 1960, starteten weitere fünf Titan I, wobei nur zwei Missionen erfolgreich waren. Daraufhin benutzte man LC-16 für die nächsten Jahre nur noch für die Titan II. Der erste von sieben Titan-II-Starts war ein Erfolg; die Rakete flog 8000 km weit über den Atlantik. Bis zum 29. Mai 1962 erfolgten die nächsten Titan-II-Starts. Es gab drei Fehlschläge. 

Nachdem man das Titan-Programm dieser Rampe einstellte, übergab die Air Force den Komplex im Januar 1965 an die NASA. So konnte sie in den nächsten Jahren auf diesem Startplatz Tests wie die des Triebwerks des Apollo-Service-Moduls durchführen. Nach den Tests übergab man den Komplex wieder an die US Air Force. 

Von 1974 bis 1988 wurde die Startrampe von der US Army für Entwicklungsflüge der Pershing-Mittelstreckenrakete genutzt. Durch die im Rahmen des INF-Vertrag die beschlossene Ausmusterung der Pershing-Raketen wurde LC-16 im Jahr 1988 stillgelegt.

Der Komplex 
Der Startplatz war bis zum Umbau für die Pershing-Raketen sehr ähnlich wie seine „Brüder“ aus dem Jahre 1959: Es gab einen festen Turm und einen beweglichen Service-Turm, der vor dem Start zurückgeschwenkt wurde. Das besondere am Startplatz war jedoch der „Suiting Trailer“, in dem den Astronauten der Startanzug angelegt wurde, damit sie vom benachbarten LC-19 starten konnten.

Startliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Launch Complex 16
NASA
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida
Raketenstartplatz (Raumfahrt)